Lankinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Kevin Lankinen (né en 1995), gardien finlandais de hockey sur glace
 (1926-1996), sculpteur et peintre finlandais
, musicien finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois